Алекса́ндр Ка́рпов:
 Карпов, Александр Алексеевич (1920—1993) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Карпов, Александр Анатольевич (род. 1951) — российский литературовед, профессор СПбГУ.
 Карпов, Александр Дмитриевич (1921—1996) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 
Карпов, Александр Максимович (1918—1994) — советский хозяйственный деятель, кавалер ордена Ленина.
 
 Карпов, Александр Николаевич (род. 1949) — украинский политик.
 Карпов, Александр Сергеевич (1971—2002) — российский поэт, бард, переводчик.
 Карпов, Александр Терентьевич (1917—1944) — военный лётчик, дважды Герой Советского Союза.
  
 Карпов, Александр Яковлевич (1922—1998) — советский кинорежиссёр и сценарист, актёр.